Per Schola palatina (Scuola palatina) si può intendere:
La Schola palatina di Bisanzio, un'accademia militare destinata a formare le guardie dell'Imperatore d'Oriente;
La Schola palatina di Aquisgrana, una delle prime scuole pubbliche al mondo, istituita da Carlo Magno.
La Schola palatina di Magonza, presso l'Abbazia di Sant'Albano presso Magonza, una delle più importanti scuole pubbliche al mondo, istituita da Carlo Magno.
 La Schola Palatina,  unità di élite della cavalleria romana in epoca tardo-imperiale
Scuole Palatine, edificio storico di Milano